Die Daihatsu Challenge 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 17. bis 23. Oktober 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Brighton